Незави́симость:

В политике:
 Независимость — политическая самостоятельность, отсутствие подчинённости, суверенитет.

В математике:
 Алгебраическая независимость — понятие теории расширений полей.
 Линейная независимость — свойство набора элементов линейного пространства.
 Независимость системы аксиом ― в математической логике свойство системы аксиом аксиоматической теории, при котором каждая аксиома является независимой, то есть не является логическим следствием совокупности остальных аксиом этой теории.
 Независимость ― в теории вероятностей свойство двух случайных событий, при котором наступление одного из них не меняет вероятность наступления другого, и аналогичное свойство двух случайных величин.

В журналистике:
 Редакционная независимость — свобода руководителей и сотрудников СМИ выбирать тематику публикаций и методы работы, независимость от мнения контролирующих/надзирающих органов либо мнения владельца СМИ.

В вычислительной технике:
 Платформенная независимость — возможность использования программного обеспечения более чем на одной аппаратной платформе и/или операционной системе.

В российском бизнесе:
 Независимость (компания) — крупный российский автодилер.
 АКБ «Независимость» — название АКБ «Росбанк» до сентября 1998 года.

См. также 

 Война за независимость
 Декларация о независимости
 Зависимость
 Индепенденс